Die Eredivisie 2013/14 war die 58. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga und der 125. Wettbewerb um die niederländische Landesmeisterschaft. Die Saison begann am 2. August 2013 mit dem Spiel Ajax Amsterdam – Roda JC Kerkrade und endete am 3. Mai 2014.

Niederländischer Meister wurde zum 33. Mal Ajax Amsterdam, der damit seinen Titel erfolgreich verteidigte. Der SC Cambuur-Leeuwarden als Meister der Eerste Divisie und die Go Ahead Eagles traten als Aufsteiger an.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister nahm an der Gruppenphase, der Zweite an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League teil. Der Pokalsieger, Dritte und Vierte, qualifizierten sich für die Europa League. Der vierte Teilnehmer wurde in Play-offs zwischen den Teams auf den Plätzen 5 bis 8 ermittelt.

Der Tabellenletzte stieg direkt ab. Die Teams auf den Plätzen 16 und 17 spielten in insgesamt 16 Relegationsspielen gegen die Mannschaften auf Platz 2 bis 9 der Ersten Division um den Aufstieg in die Eredivisie. Nach Hin- und Rückspiel galt die Auswärtstorregel.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Qualifikationsspiele

UEFA Europa League 
Die Plätze 5 bis 8 der Eredivisie spielten in zwei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel einen weiteren Startplatz zur UEFA Europa League aus. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in der zweiten Runde aufeinander. Der Sieger aus diesem Spiel startete dann in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2014/15.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 7. und die Rückspiele am 10. Mai 2014 statt.

|}

 Runde 2
Das Hinspiel fand am 15. und das Rückspiel am 18. Mai 2014 statt.

|}

Relegation 
Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die Plätze 2 bis 9 der Eerste Divisie spielten in drei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in Runde 2 auf den 16. und 17. der Eredivisie. Zeitgleich spielten die Plätze 2 bis 5 der Eerste Divisie gegeneinander. In Runde 3 trafen dann die vier Gewinner aus der zweiten Runde aufeinander. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Eredivisie 2014/15.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 28. April und die Rückspiele am 2. Mai 2014 statt.

|}

 Runde 2
Die Hinspiele fanden am 8. und die Rückspiele am 11. Mai 2014 statt. Aufgrund von starken Regenfällen wurde das Hinspiel zwischen Sparta und dem NEC nach der ersten Hälfte beim Stand von 0:0 abgebrochen; es wurde am Folgetag fortgesetzt.

|}

 Runde 3
Die Hinspiele fanden am 15. und die Rückspiele am 18. Mai 2014 statt.

|}

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben) 

* Toby Alderweireld (4/-), Christian Eriksen (4/2) und Danny Hoesen (14/2) haben den Verein während der Saison verlassen

Torschützenliste 
Nur Tore in der regulären Saison werden berücksichtigt.

Weblinks 
 Eredivisie auf wildstat.com
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2013/14